Beidou steht für:
 Großer Bär, die chinesische Bezeichnung für das Sternbild 
 Beidou (Satellitennavigation), ein Navigationssystem, das von der Volksrepublik China betrieben wird

 Beidou (Fengshun), 北斗镇, Großgemeinde im Kreis Fengshun, Provinz Guangdong, China
 Beidou (Renshou), 北斗镇, Großgemeinde im Kreis Renshou, Provinz Sichuan, China
 Beidou (Taishan), 北陡镇, Großgemeinde der Stadt Taishan, Provinz Guangdong, China
 Beidou (Yongping), 北斗彝族乡, Nationalitätengemeinde der Yi im Kreis Yongping, Provinz Yunnan, China
 Beidou (Weicheng), 北杜街道, Straßenviertel im Stadtbezirk Weicheng, Provinz Shaanxi, China

 Beidou (Zhanghua), 北斗鎮, Stadtgemeinde im Landkreis Zhanghua, Republik China auf Taiwan